Luigi Barzini peut faire référence à:
Luigi Barzini (Orvieto, 1874 – Milan, 1947), journaliste et écrivain.
Luigi Barzini (Milan, 1908 – Rome, 1984), journaliste et chroniqueur, fils du premier.